Simples médecines, le nom donné au Moyen Âge aux plantes médicinales.
 Phytothérapie, activité médicale utilisant les plantes.